Jul kan syfta på:

 Jul – en högtid till minne av Jesu födelse
 Jul (förkristen) – en högtid i fornnordisk religion
 Jul (album av Carola Søgaard) – julalbum från 1991 av Carola Søgaard
 Jul (album av Ingmar Nordström) – julalbum från 1982 av Ingmar Nordström
 Jul (album av Loa Falkman) – julalbum från 2013 av Loa Falkman
 Jul (sång) – en julsång skriven av Ralf Peeker

Julfirande i olika länder 
 Jul i Argentina
 Jul i Australien
 Jul i Belgien
 Jul i Brasilien
 Jul i Danmark
 Jul i Filippinerna
 Jul i Finland
 Jul i Frankrike
 Jul i Guatemala
 Jul i Haiti
 Jul i Irland
 Jul på Island
 Jul i Italien
 Jul i Japan
 Jul i Kanada
 Jul i Kroatien
 Jul i Mexiko
 Jul i Nederländerna
 Jul i Norge
 Jul i Nya Zeeland
 Jul i Polen
 Jul i Portugal
 Jul i Rumänien
 Jul i Ryssland
 Jul i Schweiz
 Jul i Serbien
 Jul i Spanien
 Jul i Storbritannien
 Jul i Sverige
 Jul i Tyskland
 Jul i Ukraina
 Jul i Ungern
 Jul i USA
 Jul i Österrike